Два корабля Королевского флота Великобритании носили название HMS Wellesley в честь Артура Уэлсли, 1-го герцога Веллингтона.

Корабли 
 HMS Wellesley — учебный корабль Королевского флота, бывший HMS Cornwall, переименованный в 1868 году;
 HMS Wellesley — спущен на воду в 1815 году в Бомбее Ост-Индской компанией как линейный корабль 3 ранга. В 1868 году переоборудован в учебное судно и переименован в HMS Cornwall. Потоплен немецкой авиацией в 1940 году.

Береговые части 
 HMS Wellesley — мореходная школа Королевского флота () в Блайфе, Нортумберленд.

Литература